La Third Division 1970-1971 è stato il 44º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1971-1972.
      Retrocesso in Fourth Division 1971-1972.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Reading retrocesso in Fourth Division per peggior quoziente reti rispetto all'ex aequo Walsall.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1970-1971
 Second Division 1970-1971
 Fourth Division 1970-1971
 FA Cup 1970-1971
 Football League Cup 1970-1971
 Charity Shield 1971

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
1970-1971